Op Roland Garros 1996 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 27 mei tot en met 9 juni 1996.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de finale, maar konden hun titel niet prolongeren.

Het eerste reekshoofd Jana Novotná en Arantxa Sánchez bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport / Mary Joe Fernandez won het toernooi. Zij versloegen in de finale de titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Davenport had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Fernandez tien.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Els Callens en Laurence Courtois waren als zestiende geplaatst. Zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook voor Nancy Feber en Dominique Van Roost viel het doek na de eerste ronde.

Negen Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaanse Nicole Arendt. Dit team was als vijfde geplaatst en bereikte de kwartfinale, waarin zij werden verslagen door het eerste reekshoofd.
 Caroline Vis en Yayuk Basuki uit Indonesië waren als veertiende geplaatst. Zij bereikten de derde ronde.
 Brenda Schultz en de Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer, als elfde geplaatst, kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Kristie Boogert en haar Australische partner Nicole Bradtke waren het tiende reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.
 Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans verloren eveneens hun openingspartij.
 Eenzelfde lot trof Petra Kamstra, met de Sloveense Tina Križan aan haar zijde.
 Nicole Krijger-Jagerman en Stephanie Rottier konden eveneens na de eerste ronde huiswaarts keren.
 Ten slotte viel ook voor Maaike Koutstaal en Valda Lake (Groot-Brittannië) het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 1996